Krachi peut désigner :
 les Krachi, un peuple du Ghana
 le krachi (ou krache, krakye), une langue kwa
 Krachi est, un district de la Région de la Volta au Ghana
 Krachi ouest, un district de la Région de la Volta au Ghana
 Kete Krachi, une ville du Ghana